Solway steht für: 

 Solway Group, Schweizer Bergbauunternehmen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Solway (Kentucky)
 Solway (Minnesota)
 Solway (Tennessee)

Solway ist der Familienname folgender Personen:

 Larry Solway (1928–2012), kanadischer Schauspieler und Radiomoderator
 Maurice Solway (1906–2001), kanadischer Geiger, Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Solvay (Begriffsklärung)